Příjmení Čvančara, přechýleně Čvančarová, nosí více osobností:

 Iška Čvančarová-Posnerová (1888–?), česká spisovatelka a žurnalistka
 Božena Čvančarová (1907–?), česká pedagožka, spisovatelka a redaktorka
 Jaroslav Čvančara (* 1948), český pedagog, historik, spisovatel, publicista a hudebník
 Jitka Čvančarová (* 1978), česká herečka, zpěvačka, moderátorka a filantropka
 Tomáš Čvančara (* 2000), český fotbalista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení